Eleasar ( ‚Gottes Hilfe‘) ist der Name folgender Personen:

 Eleasar (Sohn des Aaron), zweiter Hohepriester von Israel
 Eleasar ben Asarja, Tannait der 2. Generation
 Eleasar ben Arach, Tannait der 2. Generation
 Eleasar ben Ja’ir, Führer des jüdischen Widerstandes in Masada
 Eleasar ben Pedat, Amoräer der 3. Generation
 Eleasar ben Schammua, Tannait der 3./4. Generation
 Eleasar ben Simon, jüdischer Gelehrter des 2. Jahrhunderts
 Eleasar ben Zadok I., Tannait der 2. Generation
 Elasar ha-Qallir (6./7. Jahrhundert), jüdischer liturgischer Dichter
 Eleasar Fleckeles (1754–1826), Rabbiner, Prediger und Talmudist

Siehe auch:
 Eleazar
 Elieser
 Eliezer
 Lazarus (Begriffsklärung)
 Lesser